Otto es un nombre alemán que puede referirse a:

Lugares 
 Cerro Otto, un cerro en las cercanías de Bariloche, Argentina.
 Otto (Indiana), Estados Unidos. 
 Otto (Nueva York), Estados Unidos. 
 Otto (Wyoming), Estados Unidos.

Personas 
 Nikolaus August Otto, inventor alemán.
 Peter Otto, escultor neerlandés.
 Walter F. Otto, filólogo alemán.
 Otto, nombre artístico del cantante brasileño.
 Otto Dörr Zegers, médico cirujano y psiquiatra chileno.
 Otto Engelhardt, ingeniero y diplomático hispano-alemán.
 Otto Meza, caricaturista salvadoreño.
 Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala.
 Otto Pérez Leal, alcalde de la Ciudad de Mixco, Guatemala.
 Otto Preminger, director de cine estadounidense de origen austriaco
 Otto Schaden, egiptólogo estadounidense.
 Otto Sonnenholzner, Vicepresidente de la República del Ecuador.

Abreviaturas de botánicos 
 B.Otto: Bernhard Christian Otto 1745-1835.
 Ed.Otto: Carlos Frederico Eduardo Otto 1812-1885.
 Otto: Christoph Friedrich Otto 1783-1856.
 E.Otto: Ernst von Otto 1799-1863.
 J.Otto: Johann Gottfried Otto 1761-1832.
 Otto: Otto 1761-2018.
 Axel Otto Mörner 1774–1852. Artista y general sueco.

Otros usos 
 Ciclo Otto, ciclo termodinámico.
 Otto Mann, personaje de la serie animada Los Simpson.